Het ATP-toernooi van Amersfoort 2008 (met de officiële naam The Priority Telecom Open 2008) werd van 14 tot en met 20 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van sportpark de Bokkeduinen in de Nederlandse plaats Amersfoort.
Het ATP-toernooi van Amersfoort 2008 werd van 12 tot 20 juli 2008 gespeeld in de Nederlandse stad Amersfoort. Het toernooi werd voor de 35e keer georganiseerd. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen in de openlucht op Sportpark Bokkeduinen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amersfoort
ATP-toernooi van Amersfoort